Нойберг () може да се отнася за:

 Нойберг (Хесен), община в Хесен
 Нойберг ан дер Мюрц, община в Щирия, Австрия
 Нойберг (Бургенланд), община в Бургенланд
 Абатство Нойберг, Щирия, Австрия
 Замък Неуберг – няколко замъка и руини
 Дворец Неуберг – няколко дворци
 Няколко планини с това име

Нойберг е фамилното име на:
 Нойберг (род) от Бохемия
 Фридрих фон Нойберг († ок. 1382), грабежен рицар
 Йохан фон Нойберг (* ок. 1330, † 1399), епископ на Зекау
 Георг фон Нойберг († 1393), епископ на Кимзе
 Карл Нойберг (1877 – 1956), немски биохимик
 Йозеф Нойберг (1840 – 1926), Люксембургски математик
 Ерих Нойберг (1928 – 1967), австрийски режисьор

Вижте също 
 Нойбург
 Нойбергер